Jméno Vladimír Mařík nese více lidí:

 Vladimír Mařík (politik) (* 1924) – Doktor práv a sociálně-politických věd, válečný odbojář, český a československý politik Komunistické strany Československa a poslanec Sněmovny lidu a Sněmovny národů Federálního shromáždění za normalizace, člen Českého svazu bojovníků za svobodu.
 Vladimír Mařík (vědec) (* 1952) – český vědec, profesor, zakladatel a bývalý ředitel Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC) Českého vysokého učení technického v Praze.